

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Smitt“ beginnt.

Smitt 



 Smitt, Evald, estnischer Fußballspieler
 Smitt, Friedrich von (1787–1865), russischer Historiker

Smitte 
 Smitten-Downes, Molly (* 1987), britische Sängerin